|}

Die Bahnstrecke Amsterdam–Rotterdam – auch Oude Lijn genannt – ist eine Eisenbahnlinie zwischen Amsterdam und Rotterdam. Die Bahnstrecke ist eine der wichtigsten und meistbefahrenen Linien der Niederlande. Die Streckenlänge beträgt etwa 85 Kilometer.



Geschichte 

Der erste Streckenabschnitt zwischen Amsterdam und Haarlem wurde am 20. September 1839 eröffnet und war damit die erste Bahnstrecke der Niederlande, weshalb sie auch den Beinamen „Oude Lijn“ (Alte Linie) trägt. Der Abschnitt zwischen Haarlem und Leiden wurde 1842 für den Verkehr freigegeben. Es folgten die Abschnitte zwischen Leiden und Den Haag 1843 sowie der letzte Abschnitt zwischen Den Haag und Rotterdam im Juni 1847, wobei bei Delft kurzzeitig das Laantje van Van der Gaag umgangen werden musste. Die Strecke wurde ursprünglich in 1945 mm Breitspur gebaut; damit sie an die zukünftigen Bahnstrecken angeschlossen werden konnte, wurde sie 1866 in Normalspur umgebaut. 1927 wurde die Strecke elektrifiziert. In Delft wurden die Strecke und die Station unter die Erde verlegt. Der 2015 in Betrieb genommene Tunnelabschnitt ist derzeit noch zweigleisig, die Tunnelröhren für einen späteren viergleisigen Ausbau, wurden dabei aber bereits errichtet.

Betrieb 

Der größte Teil der Strecke ist zweigleisig, bis auf die Abschnitte zwischen Leiden und Rijswijk sowie zwischen Schiedam und Rotterdam: Dort ist die Strecke viergleisig. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt größtenteils bei 140 km/h, bis auf das Stück zwischen Amsterdam und Haarlem; dort beträgt sie 130 km/h. Auf dem Abschnitt zwischen Leiden und Mariahoeve (Den Haag) waren ausschließlich für den Thalys Geschwindigkeiten von 160 km/h möglich; dies beruhte auf einer speziellen Anpassung der ATB. Mittlerweile nutzt der Thalys allerdings die HSL Zuid.

Auf der Linie befinden sich 19 Bahnhöfe. Die Strecke wird durch die Schnellfahrstrecke HSL Zuid (Schnellfahrstrecke Schiphol–Antwerpen) mittlerweile stark entlastet, die der Thalys und die inländisch verkehrenden Intercity Direct-Züge seit 2009 nutzen. Nachteile entstanden für die Bahnhöfe in den Großstädten Haarlem, Leiden, Den Haag und Delft, da die Schnellfahrstrecke dort nicht vorbeiführt.

Ausbau 
Im Rahmen des „Programma Hoogfrequent Spoorvervoer“ soll die Kapazität zwischen Rijswijk und Rotterdam Centraal von derzeit 22 Züge pro Stunde auf 28 Züge pro Stunde erhöht werden. Dazu soll zwischen Rijswijk und Delft Campus die Strecke von zwei auf vier Gleise ausgebaut werden. Zwischen Delft Campus und Rotterdam Centraal sollen die Blockabstände der Signalisierung verringert werden. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2024 abgeschlossen werden.

Einzelnachweise 

Spurweite 1945 mm
Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke Amsterdam Rotterdam
Bahnstrecke Amsterdam Rotterdam